Tällistock ist der Name folgender Schweizer Berge:
 Tällistock (3184 m), Gemeinde Obergoms
 Tällistock (2861 m), Gemeinde Obergoms
 Tällistock (2604 m), Gemeinde Safiental
 Tällistock (2580 m), Gemeinde Innertkirchen

Siehe auch:
 Telltistock